Плющенко — фамилия. Известные носители:

 Плющенко, Евгений Викторович (род. 1982) — российский фигурист.